SK Tallinna Sport foi um clube de futebol da Estônia.fundado em 1912,quando a Estônia ainda fazia parte do Império Russo,foi um dos maiores clubes de futebol da Estônia no período entre-guerras,vencendo nove campeonatos nacionais entre 1921 e 1933,além de uma Copa da Estônia em 1938.o clube foi extinto em 2008.

Ligações externas 
 
 FootballDatabase.eu

Tallinna Sport
Clubes de futebol do Império Russo
Clubes de futebol fundados em 1912
Clubes de futebol extintos em 2008